C15H16O2 – formula molecolare del Bisfenolo A
C15H16O2 – formula molecolare del nabumetone

Formule molecolari